Эль-Порвенир () — топоним, встречающийся в испаноязычных странах. В дословном переводе: будущее.

 Эль-Порвенир — посёлок в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав муниципалитета Бачинива.
 Эль-Порвенир — посёлок в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав муниципалитета Прахедис-Герреро.
 Эль-Порвенир — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чьяпас;
 Эль-Порвенир-де-Веласко-Суарес — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
  — муниципалитет в департаменте Атлантида в Гондурасе.